Johnny Lee Bench (ur. 7 grudnia 1947) – amerykański baseballista, który występował na pozycji łapacza, pierwszobazowego i trzeciobazowego w Cincinnati Reds przez 17 sezonów.

Przebieg kariery 
Bench został wybrany w drugiej rundzie draftu 1965 przez Cincinnati Reds i początkowo przez trzy sezony występował w klubach farmerskich tego zespołu, między innymi w Buffalo Bisons, reprezentującym poziom Triple-A. W Major League Baseball zadebiutował 28 sierpnia 1967 w meczu przeciwko Philadelphia Phillies. W sezonie 1968 wystąpił po raz pierwszy w Meczu Gwiazd i został wybrany najlepszym debiutantem. Dwa lata później zdobył najwięcej w lidze home runów (45), zaliczył najwięcej RBI (148) i został wybrany MVP National League, stając się wówczas najmłodszym zawodnikiem w historii Major League, który zdobył tę nagrodę. W 1970 Cincinnati Reds zagrali w World Series, jednak ulegli Baltimore Orioles w pięciu meczach. W sezonie 1972 ponownie zwyciężył w tych klasyfikacjach i po raz drugi w karierze został najbardziej wartościowym zawodnikiem. Reds po raz kolejny wystąpili w World Series i po raz kolejny przegrali, tym razem z Oakland Athletics.

W 1975 Bench wystąpił w World Series po raz trzeci, gdzie Cincinnati Reds pokonali Boston Red Sox w siedmiu meczach, a rok później został wybrany najbardziej wartościowym zawodnikiem finałów, w których zespół z Cincinnati pokonał New York Yankees w czterech meczach. Po raz ostatni zagrał w sezonie 1983. W 1989 został wybrany do Galerii Sław Baseballu

Nagrody i wyróżnienia

Statystyki 
 
Sezon zasadniczy

Postseason

Przypisy 

Amerykańscy baseballiści
Baseballiści Cincinnati Reds
Członkowie Baseball Hall of Fame
Ludzie urodzeni w Oklahoma City 
Urodzeni w 1947